Die B Grupa 1981/82 war die 33. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 23. August 1981 und endete im Juni 1982.

Modus 
Die 44 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 42 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die A Grupa auf, während beide Tabellenzweiten über die Play-off noch aufsteigen konnten.

Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten fünf Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten acht Teams, da die drei Absteiger aus der A Grupa in die Südgruppe kamen. Die Liga wurde in der folgenden Spielzeit von 22 auf 18 Vereinen reduziert.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Play-offs 

Rosowa Dolina Kasanlak stieg in die A Grupa auf, FK Schumen blieb zweitklassig.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1981 82
Fußballsaison 1981/82